Piper (zrakoplov) tip zrakoplova
 Piper (biljni rod), biljni rod, pripada mu papar